Phoneyusa är ett släkte av spindlar. Phoneyusa ingår i familjen fågelspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fågelspindlar
Phoneyusa